Fire Station No. 4 bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete Objekte:

 Fire Station No. 4 (Florida), NRHP-ID: 84000836
 Fire Station No. 4 (Iowa), NRHP-ID: 79000923
 Fire Station No. 4 (Massachusetts), NRHP-ID: 75000250
 Fire Station No. 4 (New York), NRHP-ID: 88000242
 Fire Station No. 4 (Wisconsin), NRHP-ID: 84003637